Luif ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Luif (* 1972), Schweizer Regisseurin
 Carina Laschober-Luif (* 1981), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Johann Luif (* 1959), österreichischer Generalleutnant des Bundesheeres
 Kurt Luif (1942–2012), österreichischer Romanautor
 Paul Luif (* 1948), österreichischer Politikwissenschaftler